В одиночному розряді тенісного турніру Cincinnati Open 1975, який належав до категорії гран-прі, Том Гормен здобув титул, у фіналі перемігши Шервуда Стюарта 7-5, 2-6, 6-4.

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Cincinnati Masters